Апу́ре () — один из 23 штатов Венесуэлы. Согласно «ЭСБЕ» штат получил своё название в честь одноимённой реки.

Административный центр штата — город Сан-Фернандо-де-Апуре.
Площадь штата 76 500 км², население — 459 025 человек (2011).

Муниципалитеты штата 
 Ачагуас (Ачагуас)
 Бируака (Бируака)
 Муньос (Брусуаль)
 Паэс (Гуасдуалито)
 Педро-Камехо (Сан-Хуан-де-Паяра)
 Ромуло-Гальехос (Элорса)
 Сан-Фернандо (Сан-Фернандо-де-Апуре)

Ссылки 
 

Штаты Венесуэлы